10, 10e jaar van de 1e eeuw
 10 (getal), natuurlijk getal
 10 (film), komedie uit 1979
 10 (Wet Wet Wet), een muziekalbum van de Schotse band Wet Wet Wet